St. John’s Church steht für:

 American Church of St John, amerikanische Kirche in Dresden
 St John’s Church (Dunoon),  presbyterianische Kirche in Dunoon, Schottland
 St John’s Church (High Legh), anglikanische Kirche in High Legh, England
 St John’s Church (Port Ellen), presbyterianische Kirche in Port Ellen, Schottland

im NRHP gelistete Objekte:

 St. John’s Church (District of Columbia), ID-Nr. 66000868
 St. John’s Church (Georgia), ID-Nr. 76002330
 St. John’s Church (Baltimore County, Maryland), ID-Nr. 82002807
 St. John’s Church (Prince George’s County, Maryland), ID-Nr. 74002202
 St. John’s Church (New Hampshire), ID-Nr. 78000417
 St. John’s Church (New Jersey), ID-Nr. 72000789
 St. John’s Church (Pennsylvania), ID-Nr. 83002278
 St. John’s Church (Amelia County, Virginia), ID-Nr. 78003003
 St. John’s Church (Hampton County, Virginia), ID-Nr. 70000871
 St. John’s Church (King William County, Virginia), ID-Nr. 73002214
 St. John’s Church (Suffolk County, Virginia), ID-Nr. 73002149

Siehe auch
 St. John’s Catholic Church
 St. John’s Cathedral
 St. John’s Church Complex
 St. John’s Episcopal Church
 St. John’s Episcopal Church and Rectory
 St. John’s Evangelical Lutheran Church
 St. John’s Lutheran Church
 St. John’s Methodist Episcopal Church
 St. John’s Protestant Episcopal Church